Plaats in Indonesië
 Tanjung Ara (Madat), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Tanjung Ara (Tanah Jambo Aye), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh